

Gruppspel
Gruppspelet spelades 31 augusti till 2 september 2012 på två orter, Örebro och Vänersborg. 8 lag delades upp i två grupper, en grupp på varje ort. De tre bästa lagen i varje grupp kvalificerades för slutspelet. Sandviken och Villa Lidköping var redan kvalificerade för slutspelet som regerande mästare respektive arrangör.

Kvalgrupp - Vänersborg

Kvalgrupp - Örebro

Slutspel
Slutspelet som spelades i Sparbanken Lidköping Arena i Lidköping den 28 september till den 30 september.

Placeringsmatcher

Externa länkar
Spelprogram/resultat
Spelorter

Källor

Sport i Sverige 2012
Bandysäsongen 2012/2013
2012